Kuk – kucharz okrętowy
 Kuk – prabóstwo egipskie uosabiające ciemność,

 Kuk – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad,
 Kuk – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Cetingrad,
 Kuk – wieś w Kosowie, w regionie Prizren, w gminie Dragaš,
 Kuk – wieś w Słowenii, w gminie Tolmin,
 Kuk – stanowisko archeologiczne w Papui-Nowej Gwinei, będące świadectwem rolniczej działalności człowieka na przestrzeni ostatnich kilku tysiącleci,
 Kuk – szczyt w Karpatach ukraińskich w paśmie Połony Borżawskiej (grupa Połoniny Kuk).